Melbourne Showgrounds, satede de baseball en Australie
 Showgrounds (Sligo) en Irlande
 The Showgrounds, infrastructure sportive de Ballymena (Irlande du Nord)
 The Showgrounds, stade de football de Newry (Irlande du Nord)